Берёзовка () — посёлок в Ровенскослободском сельсовете Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 19 км на юг от Речицы и железнодорожной станции Речица  на линии Калинковичи — Гомель, 69 км от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Хойники — Речица.

В деревне 13 жилых домов (2004 год). Планировка состоит из прямолинейной, с широтной ориентацией, улицы. Застройка деревянными домами.

Гидрография 
На юге мелиоративный канал.

Экология и природа 
Возле посёлка есть залежи глины.

История 
Посёлок основан в начале XX века переселенцами с соседних деревень. В 1908 году в составе Малодушской волости Речицкого уезда Минской губернии.

В 1931 году организован колхоз.

Во время Великой Отечественной войны 6 жителей посёлка погибли на фронтах. Берёзовка была освобождена 14 ноября 1943 года. В 1959 году деревня входила в состав колхоза имени Ф. Э. Дзержинского с центром в деревне Ровенская Слобода.

Население

Численность 
2004 год — 13 дворов, 19 жителей.

Динамика 
 1908 год — 2 двора, 7 жителей.
 1930 год — 13 дворов, 74 жителя.
 1959 год — 167 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 13 дворов, 19 жителей.

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Речицкого района